Helfritz ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Helfritz (1790–1848), deutscher Jurist, Gutspächter, Amtmann und Freimaurer

 Hugo Helfritz (1827–1896), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald